Unia Tarnów (piłka nożna) – sekcja piłkarska KS „ZKS Unia" Tarnów, klubu założonego w Tarnowie 30 września 1928 roku.

Sukcesy 
 1/2 finału Pucharu Polski – 1968/69
 1/4 finału Pucharu Polski – 1970/71
 5. miejsce w II lidze – 1994/95 i 1995/96
 14 sezonów w II lidze: 1959-1962 [4], 1967/68-1969/70 [3], 1976/77 [1], 1985/86 [1], 1994/95-1998/99 [5]
 1 sezon w przedwojennej lidze okręgowej (krakowskiej): 1938/39

Stadion 
 Nazwa: Stadion Miejski Jaskółcze Gniazdo w Tarnowie
 Pojemność: 14 790 miejsc
 Oświetlenie: uruchomione w 1972 roku, zmodernizowane w 2005
 Natężenie oświetlenia: ok. 900 luksów (2000 W).
 Wymiary boiska: 104 × 68 metrów

Zawodnicy

Statystyka występów ligowych

Historia startów w lidze

Derby Tarnowa 

Bilans derbów Tarnowa: ZKS UNIA Tarnów vs. MKS TARNOVIA Tarnów (począwszy od sezonu 1958 do teraz)

(Stan na: 9 sierpnia 2021)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu
 Profil na 90minut.pl

 
Kluby piłkarskie w województwie małopolskim
Kluby piłkarskie założone w 1928